Die Liste der Städte in Nicaragua bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des mittelamerikanischen Staates Nicaragua.

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
Die mit Abstand größte Agglomeration in Nicaragua ist Managua mit einer Einwohnerzahl von 1.630.031 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund 30 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In Nicaragua gibt es 153 Gemeinden (Municipias). Die Gemeinden – die größte ist Waspán mit 9.341,71 Quadratkilometern – haben teilweise die Fläche kleiner deutscher Bundesländer (zum Vergleich: Saarland 2.568,65 Quadratkilometer). Sie bestehen meist aus mehreren Ortschaften. Das Verwaltungsgebiet umfasst oft sowohl die jeweilige namengebende zentrale, meist städtische Siedlung, als auch die umliegende Großregion, also weiträumige ländliche Gebiete.

In der folgenden Tabelle sind die städtischen Siedlungen über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 20. April 1971, 25. April 1995, 28. Mai 2005 und eine Schätzung (S) für den 1. Januar 2016 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Departamento und Autonome Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung) (S = Schätzung)

Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Gemeinden nach Einwohnerzahl 
In der folgenden Tabelle sind die Gemeinden über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 25. April 1995 und 28. Mai 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Departamento und Autonome Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Nicaraguas
 GeoHive - Flächen und Einwohnerzahlen der Gemeinden Nicaraguas

 
Nicaragua